De World Series of Darts Finals 2017 was de derde editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 3 tot en met 5 november in de Braehead Arena te Glasgow.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit 24 spelers. De top-8 van de World Series toernooien van 2017 in:

Dubai Darts Masters 2017
Shanghai Darts Masters 2017
US Darts Masters 2017
Auckland Darts Masters 2017
Melbourne Darts Masters 2017
Perth Darts Masters 2017 
 German Darts Masters 2017

Daarnaast bestond het deelnemersveld uit twaalf uitgenodigde spelers, die vanaf de eerste ronde aan de bak moesten. 

Ook vond er een kwalificatietoernooi plaats in Barnsley op 9 oktober, waarin acht plekken te vergeven waren.

Prijzengeld

Toernooischema 

World Series of Darts Finals 2017